A Taça CERS de 1988-89 foi a 9.ª edição desta competição.
Os italianos do HC Monza venceram o troféu pela 1.ª vez, derrotando os espanhóis do Igualada HC na final.

Equipas participantes

Jogos

1.ª Eliminatória

Esquema final

Oitavos-de-final

Quartos-de-final

Meias-finais

Final 

Taça CERS
1989 no desporto